Aaron Ness (né le  à Roseau dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || Université du Minnesota ||WCHA ||37 ||2 ||15 ||17 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Université du Minnesota ||WCHA ||39 ||2 ||10 ||12 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Université du Minnesota ||WCHA ||35 ||2 ||12 ||14 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||13 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||69 ||5 ||22 ||27 ||36 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2011-2012 || Islanders de New York ||LNH ||9 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||76 ||3 ||24 ||27 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||48 ||6 ||14 ||20 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Islanders de New York ||LNH ||20 ||1 ||2 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||74 ||8 ||37 ||45 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Bears de Hershey ||LAH ||62 ||6 ||21 ||27 ||22 ||21 ||0 ||12 ||12 ||12
|-
| 2015-2016 || Capitals de Washington ||LNH ||8 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Bears de Hershey ||LAH ||51 ||5 ||12 ||17 ||24 ||9 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2016-2017 || Capitals de Washington ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Capitals de Washington ||LNH ||8||0||1||1||8||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Bears de Hershey ||LAH ||55 ||4 || 25 || 29 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Bears de Hershey ||LAH ||71||5 || 50 || 55 ||40 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2019-2020 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 24 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH || 17 || 2 || 7 || 9 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Bruins de Providence || LAH || 55 || 3 || 16 || 19 || 16 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2

| 72 || 1 || 6 || 7 || 22 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2008 || align=left| États-Unis U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 0 || 6 || 6 || 2 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2022 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || align=left|  place

Trophées et honneurs personnels 
2014-2015 : participe au Match des étoiles de la LAH.

Références 

Naissance en mai 1990
Naissance à Roseau (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Bruins de Providence
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022